Die  (EJC, zu dt. „Europäisches Jongliertreffen“) gilt als die weltweit größte Jonglierconvention, mit mehreren Tausend Teilnehmern. Die EJC findet einmal im Jahr jeweils in einer anderen europäischen Stadt statt. Die Convention wird von wechselnden lokalen Organisationskomitees ausgerichtet, diese werden unterstützt von der  (EJA) einer -Organisation, die 1987 in Saintes (Frankreich) gegründet wurde.
Die EJC besteht wie die normalen Jonglierconventions aus einem Mix aus Workshops für Jongleure, einer Public Show, Jonglierspielen und vielem mehr. Sie läuft über eine Sommerwoche, und die meisten Teilnehmer zelten auf dem Gelände.

Liste der EJC-Gastgeber-Orte

Weblinks 

 EJC Hauptseite der European Juggling Association

Einzelnachweise 

Jonglieren
Convention